Vas – fém, a periódusos rendszer 26. eleme
Vas / Vass, régi magyar családnév

hasonló
Vas vármegye – Magyarország egyik közigazgatási egysége (1950 és 2022 között: Vas megye)